Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Martin Sinner che ha battuto in finale Andrej Ol'chovskij 6-7(3), 7-6(8), 6-3.

Teste di serie

 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Jan Siemerink (quarti di finale)

 Karol Kučera (semifinali)
 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Jeremy Bates (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1995
ATP Tour 1995